Хосе Хуан «Джей-Джей» Бареа Мора (; родился 26 июня 1984 года, Маягуэс, Пуэрто-Рико) — пуэрто-риканский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Чемпион НБА 2011 года в составе «Даллас Маверикс».

30 мая 2017 года Бареа, оставаясь действующим игроком НБА, стал главным тренером пуэрто-риканского клуба , за который Бареа выступал в начале 2000-х годов.

Биография 
Хосе Хуан родился в 1984 году в городе Маягуэс, на западе Пуэрто-Рико, в семье Хайме Бареа и Марты Мора.

Карьера 
С детства играл в баскетбол, в 17 лет по программе развития баскетбола переехал в Майами, где год учился в местной христианской школе. С её баскетбольной командой выиграл чемпионат штата, набирал в среднем по 24,9 очка за игру и был выбран в сборную Флориды.

Выступал в чемпионате Пуэрто-Рико. За команду «Индиос де Маягуэс» сыграл 13 игр (в среднем 2.1 очка за игру) в 2001 году и 14 игр в 2002 (в среднем 2.8 очков за игру).

В 2006 году поступил в Северо-Восточный университет (Бостон), за команду которого отыграл 4 сезона с 2001 по 2006 годы. В 2005 и 2006 он занимал второе место в борьбе за награду Боба Коузи, вручаемую лучшему разыгрывающему защитнику NCAA. Бареа дважды попадал в сборную лучших игроков лиги, закончил карьеру в колледже со вторым показателем в истории по набранным очкам (2209, уступив только Реджи Льюису), передачам (721) и первым по забитым трёхочковым (225). В 2006 году Джей-Джей получил награду самого ценного игрока Восточной лиги NCAA.

В 2006 году после университета играл за «Кангрехерос де Сантурсе». В 9 играх в среднем набирал 10,4 очков, делал 2,7 подборов и 2,8 передач.

23 марта 2012 года в игре против «Оклахома-Сити Тандер» сделал первый в карьере трипл-дабл в НБА, набрав 25 очков и сделав 10 подборов и 14 передач.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Ссылки 
 Barea’s Official Site

Баскетболисты Пуэрто-Рико
Игроки сборной Пуэрто-Рико по баскетболу
Игроки «Индиос де Маягуэс»
Игроки «Кангрехерос де Сантурсе»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Форт-Уэрт Флайерз»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки БК «Эстудиантес»